Östling är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 2363 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Östling
 Anders Östling (född 1972), bandyspelare
 Andreas Östling (född 1993), fotbollsspelare

 Brutus Östling (född 1958), författare och bokförläggare

 Gustaf Östling (1914–2000), finländsk läkare
 Gustav Östling (1914–1989), friidrottare, långdistanslöpare 

 Herbert Stéen-Östling (1910–1995), kompositör och kapellmästare

 Jim Östling (1884–1955), finländsk skogskemist med professors namn
 Johan Östling, flera personer
 Johan Östling (historiker) (född 1978)
 Johan Östling (skådespelare) (född 1973), musiker och skådespelare
 John Östling (1859–1940), grosshandlare och politiker, liberal

 Leif Östling (född 1945), företagsledare, chef för Scanias

 Maria Östling (född 1978), simmare
 Mikael Östling (född 1955), professor i elektronik

 Nils Östling (1830–1894), skolman och politiker

 Olof Östling (1825–1888), hemmansägare och politiker

 Robert Östling (född 1977), nationalekonom

 Stig Östling (född 1948), ishockeyspelare
 Sune Östling (1916–1982), pianist och kompositör

Källor

Svenska efternamn